

Persone 
Andrea Gibelli – politico italiano
Antonio Gibelli – storico italiano
Gino Gibelli – calciatore italiano
Lorenzo Gibelli – compositore, insegnante e insegnante di canto italiano
Primo Gibelli – militare italiano

Altro 
 Gibelli – famiglia